Кислый вкус

Кислый — фамилия:
 
 Кислый, Антон Павлович (1909—1978) — Герой Социалистического Труда.
 Кислый, Артём Александрович (род. 1989) — белорусский хоккеист.
 Кислый, Виктор Владимирович (род. 1976) — белорусский предприниматель.
 Кислый, Никита Григорьевич (род. 1991) — украинский футболист.
 Кислый, Николай Иванович (1948—2010) — советский и украинский архитектор.
 Кислый, Павел Степанович (1933—2019) — доктор технических наук.
 Кислый, Сергей Геннадьевич (род. 1988) — белорусский футболист.

См. также 

 Кислая
 Кисль
 Кислюк
 Кисляк
 Кисляков
 Кислов
 Кислицын
 Кислицкий
 Кислый Ключ